Svarthamar kan syfta på följande platser:

Island 

 Svarthamar (berg i Västfjordarna), 
 Svarthamar (berg i Västlandet),